Rezultati Prvenstva Anglije 1955 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Louise Brough je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Doris Hart (Polfinale)
  Louise Brough (Prvakinja)
  Beverley Fleitz (Finale)
  Angela Mortimer (Drugi krog)
  Dorothy Knode (Četrtfinale)
  Darlene Hard (Polfinale)
  Beryl Penrose (Četrtfinale)
  Angela Buxton (Četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1955